Hösl oder Hoesl ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hösl (1919–1977), deutscher Politiker (CSU)
 Benedikt Hösl (* 1992), deutscher Schauspieler
 Gerhard Hösl (* 1939), deutscher Anwalt und Mediator
 Hans Hösl (1929–2008), deutscher Politiker (CSU)
 Hans Wilhelm Hösl (* 1943), deutscher Komponist 
 Helga Hösl-Thaw (1940–2015), deutsche Tennisspielerin
 Matthias Hösl (1887–1967), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Kommunalpolitiker 
 Ignaz Hösl (1881–1963), deutscher Archivar
 Simona Hösl (* 1992), deutsche Skirennläuferin
 Stephan Hösl (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Tobias Hoesl (* 1961), deutscher Schauspieler
 Viktoria Hösl (1902–1953), bayrische Politikerin (KPD) und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Werner Hösl (* 1947), deutscher Fußballspieler

Außerdem ist es der Name einer Brauerei: 
 Privatbrauerei Hösl in Mitterteich

Siehe auch:
 Hösel
 Hößl